Сотнико́вка () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Златопольского сельского округа. Код КАТО — 117051600.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра — города Щучинск, в 6 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Златополье.

Абсолютная высота — 422 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Златополье — на севере, село Красный Кордон — на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 240 человек (из них русские — основное население).

В 1999 году население села составляло 152 человека (78 мужчин и 74 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 108 человек (51 мужчина и 57 женщин).

Улицы 
 ул. Лесная
 ул. Мира
 ул. Рабочая
 ул. Центральная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района